Il gruppo dell'aikinite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'aikinite 
 Aikinite
 Gladite
 Hammarite
 Jaskólskiite
 Lindströmite
 Meneghinite
 Paarite
 Salzburgite

Note 

aikinite